Burton kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederic Burton
 Edward Burton
 Maurice Burton
 Richard Francis Burton
 Thomas C. Burton

Robotskapade auktorsförkortningar